Viotti puede referirse a:

 Ángel Eduardo Viotti, futbolista argentino
 Carrozzeria Viotti, empresa automotriz italiana
 Daniele Viotti, político italiano
 Giovanni Battista Viotti, violinista, compositor y pedagogo italiano
 Maria Luiza Ribeiro Viotti, economista y diplomática brasileña
 Rafael Viotti, futbolista argentino
 Sérgio Viotti, actor brasileño